Льюис, Пол ():
 Пол Адин Льюис (1879—1929) — американский патолог.
 Пол Сноуден Льюис (род. 1966) — австралийский хоккеист.
  (род. 1972) — английский пианист.